Okręty US Navy o nazwie USS "Abbot" (nazwa pochodzi od komodora Joel Abbota):
 USS "Abbot" był niszczycielem  typu Wickes sprzedany Royal Navy podczas II wojny światowej.
 USS "Abbot" był niszczycielem  typu Fletcher, który służył podczas II wojny światowej i wojny koreańskiej.

Abbot